Dietrich von Münster ist der Name folgender Personen:
 Dietrich I. (Münster) († 1022), Bischof von Münster
 Dietrich II. von Münster (um 1084–1127), Bischof von Münster